DNM steht für:
 Dealers of Nordic Music, ein schwedisches Musiklabel
 Denham (Western Australia), als IATA-Code des Flugplatzes
 Denim Air, eine niederländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Deutsch-Normal-Maß, ein in der deutschen Imkerei verbreitetes Rähmchenmaß
 Digital Natural Motion, ein Verfahren der Videotechnik
 DNM Design, ein britischer Hersteller von Audioverstärkern
 Bahnhof Neumark (Sachs) (DS100-Code)

DNM